Штефан Ретцер (; 11 жовтня 1976, м. Деггендорф, Баден-Вюртемберг, Німеччина) — німецький хокеїст, лівий захисник.

Кар'єра 
Клубна

Вихованець клубу Ландсгут в якому пройшов від юнацької до основного складу те дебютував у ДЕЛ (Німецька хокайне ліга) в сезоні 1994/95. П'ять сезонів відіграв за ХК «Ердінґ», надалі виступав за клуби ДЕЛ: «Кассель Хаскіс», «Адлер Мангейм», «Гамбург Фрізерс» та Інґольштадт. 

Завершив кар'єру хокеїста по завершенні сезону 2011/12 років. 

Збірні

У складі юніорської збірної Німеччини виступав на юніорських чемпіонатах Європи 1993 та 1994 років. 

У складі молодіжної збірної виступав на чемпіонатах світу 1994 та 1995 років.

У складі національної збірної виступав на чемпіонатах світу 2003, 2004 та 2005 років, а також на Кубку світу 2004. Загалом провів 21 матч, набрав три очка (0 + 3).

Досягнення 
 2007 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».

Статистика 

1 Турнір носив назву „1 Ліга“ (1994–1998) та „Бундесліга“ (1998–1999)

Посилання 
Профіль на hockeydb.com 
Профіль на eurohockey 

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти «Кассель Хаскіс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти «Інгольштадта»